Newland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newland Township (Pasquotank County, North Carolina)
 Newland Township (Ramsey County, North Dakota)
 Newland No. 1 Township, Avery County, North Carolina
 Newland No. 2 Township, Avery County, North Carolina